Barbacka kan syfta på

 Barbacka (TV-program) – ett ungdomsprogram om hästar och ridning på Sveriges Television
 Barbacka (film) – en svensk film från 1946